Slovo Pálava či Palava má více významů:

místopisné jméno – oronymum
 Pavlovské vrchy – pohoří na jihu Moravy
 Chráněná krajinná oblast Pálava – CHKO v Pavlovských vrších a okolí
 Pálava (461 m) – kopec v Pavlovských vrších

místopisné jméno – hydronymum
 Palava (potok) – potok v Blansku
 Palava (vodní nádrž) – umělá vodní nádrž na potoce Palava a rekreační oblast v Blansku, též Blanenská přehrada

jiný význam
 Pálava (odrůda révy vinné)
 Pálava (pilotní díl) – pilotní díl nerealizovaného českého seriálu z roku 2016
 Pálava (seriál) – český televizní seriál
 Palava (kanoe) – nafukovací kánoe z firmy Gumotex

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno